Карфаге́нский собо́р 258 го́да — поместный собор епископов в Африке, в городе Карфагене, собранный около 258 года, под председательством епископа Карфагенского Киприана. Целью поместного Карфагенского собора был вопрос о чиноприеме еретиков и раскольников в Православную церковь.

Участники собора 
 Киприан
 Либерал
 Калдоний
 Юний
 Прим
 Цецилий
 Поликарп
 Никомед
 Феликс
 Марруций
 Сукцесс
 Лукиан
 Гонорат
 Фортунат
 Виктор
 Донат
 Луций
 Геркулан
 Помпоний
 Димитрий
 Квинт
 Сатурнин
 Марк
 другой Сатурнин
 другой Донат
 Рогациан
 Седат
 Тертулл
 Гортенсиан
 иный Сатурнин
 Саций.

Предыстория собора 
В Африке (в том числе в Карфагенской области и в Нумидии) в III веке следовали согласно с 46 правилом святых апостол всех еретиков и раскольников крестили; в то время как в Риме епископ Стефан допускал прием еретиков и раскольников с тем крещением, которое совершено в их сообществах. Между Римом и Карфагеном шла бурная полемика, в которой участвовали многие епископы из разных областей Римской империи, такие как Дионисий Александрийский и епископ Каппадокийской Кесарии Фирмилиан. Собор был и собран для решения этого вопроса.

Решение собора 
Перед собором Нумидийские епископы (Януарий, Сатурнин, Максим, Виктор, Виктор, Кассий, Прокул, Модиан, Циттан, Гаргилий, Евтихиан, Гаргилий, Сатурнин, Немезиан, Нампул, Антониан, Рогациан и Гонорат) послали письмо к Киприану с вопросом:
«Следует ли крестить тех, которые, крещены у еретиков и раскольников, когда они обращаются к единой истинной кафолической Церкви?».

На Карфагенском соборе Киприан вместе с иерархами подробно изучили этот вопрос и на основании Священного Писания дали богословское обоснование причины, по которой всех еретиков и раскольников, крещенных вне Православной церкви, надо крестить, если их принимают в Православную церковь. Перед святым крещением воду должен освятить православный священник, а еретики или раскольники этого сделать не могут, поскольку не являются святыми (православными), а являются нечистыми: «и всякое, емуже прикоснется нечистый, нечисто будет» (). Кроме того, имея в виду воду для крещения еретиков, иерархи приводили слова Писания: «От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей» ().
Иерархи на соборе учили, что: «Наконец, соглашаться на то, что у еретиков и раскольников есть крещение, значит одобрять их крещение, так что здесь не может быть одна часть ничтожна, а другая сильна. Кто мог крестить, тот мог дать и Святого Духа. Если же не может дать Святого Духа, потому что, находясь вне Церкви, не пребывает с Духом Святым, то не может и крестить приходящего, так как и крещение одно, и Дух Святой один, и Церковь, по началу и требованию единства (origine et ratione unitatis) основанная Христом Господом на Петре, одна. Отсюда следует, что так как у них (еретиков и раскольников) все ничтожно и лживо, то мы и не должны одобрять ничего, совершенного ими; ибо может ли быть точным и верным пред Богом что-либо, совершаемое теми, коих Господь в Евангелии выставляет как Своих врагов и противников, говоря: „иже несть со Мною, на Мя есть; и иже не собирает со Мною, расточает“ ()». Участники собора на вышеизложенных рассуждений делали однозначный вывод о том, что всех еретиков и раскольников, крещенных вне Церкви, надо крестить.

Решение Карфагенского собора стало каноном Православной Церкви, оно было утверждено на Трулльском соборе, вторым его правилом; оно вошло в греческие Номоканон и Пидалион, а также в Афинскую Синтагму. Это решение известно также под другим названием: «Письмо к Януарию и прочим епископам нумидийским о крещении еретиков». На решение Карфагенского собора ссылается и Василий Великий в своем первом правиле.

Литература 
 Евсевий Памфил, Церковная история Глава 7, 1

Ссылки 
 Каноны Православной Церкви в Викитеке
 Киприан Карфагенский Письмо к Януарию и прочим епископам Нумидийским о крещении еретиков (Канон Карфагенского собора при свщм. Киприане)
 Πηδάλιον • Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Μοναχού — Сборник канонов Православной церкви с толкованиями прп. Никодима Святогорца на греческом
  The Rudder (Pedalion) — Сборник канонов Православной церкви с толкованиями прп. Никодима Святогорца на английском
 PG 137 col. 1095
 Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. tome 1. col. 923
Поместные соборы церкви на Востоке
Церковное право